Восстание секты Цзиньдандао имело место во Внутренней Монголии в ноябре — конце декабря 1891 года, в итоге подавленное правительственными войсками и приведшее к гибели порядка 150 тыс. монголов. Восстание повлекло за собой разорение монгольских кочевий на юго-восточной границе и вынудило значительное число монгольского населения укрыться в северных хошунах Внутренней Монголии.

Предыстория 
Территории сеймов Джосоту и Джу-Уда, ставших ареной восстания, находились на южной границе Внутренней Монголии и со времён их вхождения в состав империи Цин подвергались китайской земледельческой колонизации. Со временем число китайских переселенцев превысило число монголов, для которых поддерживать традиционное скотоводческое хозяйство становилось всё более сложно. Постепенно монголы перенимали у ханьцев земледельческий образ жизни и китайскую систему землевладения.

Присутствие во Внутренней Монголии большого количества китайских крестьян привело к созданию сложной административной системы, в рамках которой они подчинялись местным властям, действовавшим на территориях-анклавах внутри монгольских пастбищ. Монгольские хошунные власти номинально сохраняли право собственности на эти земли и постоянно добивались новых и новых прав для себя в отношении китайских переселенцев. В процессе ослабления имперской власти ханьское большинство всё активнее оспаривало власть надо собой монгольского меньшинства. Так, китайцы задерживали арендные выплаты за землю или вовсе не платили их, а также препятствовали, в том числе и с оружием в руках, проведению монгольскими властями замеров и переписей земельных участков. Другой причиной монголо-китайского конфликта был доступ к природным ресурсам: так, монголы строго воспрещали китайцам вырубку леса на своих землях, в основном по религиозным причинам. Нарушители этих запретов жестоко наказывались хошунными властями.

Секта Цзиньдандао 
О секте Цзиньдандао ( — Путь золотого эликсира), также известной как «красношапочники» (), известно сравнительно немного. Считается, что Цзиньдандао — это ответвление секты Белого лотоса, до этого времени уже неоднократно поднимавшей восстания в Китае. Другая секта, принимавшая участие в мятеже, Цзайли, была распространена на севере Китая и имела подтверждённые контакты с сектой Белого Лотоса.

История мятежа 
Мятеж начался с нападения в ноябре 1891 года на канцелярию хошуна Аохан. Мятежники убили хошунного дзасака Дагчин-тайджи, который одновременно возглавлял также и сейм Джу-Уда, и осквернили его родовую гробницу. Беспорядки быстро распространились на юг в Оннюд-Ци и Чифэн, затем — в Левый Харачинский хошун. Одновременно другая группа мятежников захватила Чаоян в Правом Тумэтском хошуне (сейм Джосоту). Оттуда они пошли в соседние тумэтский и два харачинских хошуна, разоряя монгольские стойбища. Китайские мятежники открыто использовали антимонгольские и антицинские лозунги, такие как «Ниспровергнем Цин, уничтожим варваров» (平清掃胡) и «Смертью отомстим монголам» (平清掃胡).

Наместник Чжили Ли Хунчжан отправил главнокомандующего Чжили, Е Чжичао, на подавление мятежа. Войска из Чжили пересекли Великую стену и направились на юг и юго-запад. С востока войска из Фэнтяня должны были участвовать в окружении мятежников. Модернизированная цинская армия, использовавшая телеграф и железные дороги, в декабре быстро разбила мятежников, а их вождь Е Чжичао был казнён в Тяньцзине. Однако монгольское население пострадало также и из-за действий цинской армии. Более того, Е Чжичао отправлял в имперский суд в Пекине доклады, согласно которым монгольская хошунная армия уничтожала невинных китайцев, однако благодаря детальному отчёту дзасака Правого Харачинского хошуна Вандуднамжила эти обвинения были сняты.

Последствия 
В результате погромов было убито порядка 150 тыс. монголов, сожжено много тибето-буддийских храмов и стойбищ. Имперский суд всячески пытался снизить градус напряжения между монголами и китайцами, выплачивая компенсации обеим сторонам. Также было принято решение набирать на должности сборщиков арендной платы за землю наряду с монголами также и китайцев, а тяжбы между монголами и китайцами перевести в юрисдикцию китайских властей. Эти меры ослабляли власть монгольской хошунной знати. Более 100 тыс. монгольских беженцев переселились на территорию к югу от Большого Хингана, что привело к быстрому развитию земледелия в сеймах Джерим и Джу-Уда в начале XX века.

Монгольские погромы привели к росту монгольского национализма и возникновению движений за автономию и независимость. Князь Гунсаннорбу, наследовавший Вандуднамжилу, через несколько лет начал комплекс мероприятий по модернизации системы образования и войск. В это время в его хошуне работал Б. Хайсан, позже сыгравший заметную роль в национальной революции во Внешней Монголии. Погромы, учинённые сектой Цзиньдандао в отношении монголов, упоминал Богдо-гэгэн VIII в письме Николаю II от 1911 года, в котором просил помощи в деле обретения Внешней Монголией независимости.

Историография 
Многие исследователи склонны рассматривать эти события как межэтнический конфликт. Что касается истории монгольского общества, то Борджигин Бурэнсайн полагает, что монгольские погромы 1891 года ознаменовали начало новой монгольской истории, в то время как официальная китайская историография начинает её с первой опиумной войны, вместе с остальным Китаем. Другой этнический монгол, историк и этнолог Ян Хайин, пишет, что эти погромы стали прелюдией к более кровавым репрессиям в отношении монголов в эпоху Культурной революции.

Примечания 

Цзиньдандао
История Внутренней Монголии
Конфликты 1891 года
Декабрь 1891 года
Погромы
1891 год в Китае
Межэтнические конфликты в Китае